Ансельм Хафельбергский (ранее 1099 — 12 августа 1158) — германский церковный и государственный деятель, епископ Хафельберга в 1129—1155 годах, затем до своей смерти архиепископ Равенны. На протяжении 1130—1150-х годов Ансельм выполнял дипломатические поручения и был советником германских королей Конрада III и Фридриха I. В 1136 и 1154 годах участвовал в посольствах в Византию. Принимал активное участие в подготовке Вендского крестового похода 1147 года.

О раннем периоде биографии Ансельма Хафельбергского известно мало. Родившись в конце XI века, он получил образование в Льеже. В 1120-х годах он стал последователем основателя ордена премонстрантов Норберта Ксантенского, благодаря поддержке которого получил кафедру Хафельберга. Поскольку территория диоцеза находилась под власть вендов, фактически, Ансельм был епископом в изгнании. После смерти Норберта в 1134 году Ансельм был приближен ко двору императора Лотаря II, по поручению которого выполнял различные дипломатические миссии, в том числе в Византию. После смерти Лотаря в 1138 году Ансельм в течение нескольких лет не играл заметной политической роли. В 1144 году при поддержке архиепископа  он получил в управление , а после покорения вендов в 1147 году смог установить контроль над Хафельбергом. В следующем году, после разочаровавших короля Конрада III итогов переговоров с папой, Ансельм удалился в свою епархию. В правление Фридриха Барбароссы Ансельм вновь вернулся к активной политической жизни, совершил второе путешествие в Византию, вёл переговоры с папой и в конце жизни получил назначение архиепископом Равенны. 12 августа 1158 года он внезапно умер во время осады Милана.

Биография

Становление. Епископ в изгнании 
О ранней жизни Ансельма не известно практически ничего. Епископом Хафельберга он стал в 1129 году, что, в соответствии с каноническими правилами, даёт в качестве даты рождения не ранее. чем 1099 год. Его место рождения так же не известно, и историки, на основании распространённости имени «Ансельм», указывают либо Верхнюю Лотарингию, либо Бургундию. Единственный известным фактом является то, что образование будущий епископ получил в Льеже, и там около 1115 года познакомился с Вибальдом, будущим аббатом Ставло и Корвея, и , ставшим позднее канцлером короля Конрада III. С Вибальдом Ансельм сохранил дружбу, о чём свидетельствует сохранившаяся переписка. До 1129 года Ансельм познакомился с архиепископом Магдебурга Норбертом Ксантенским, который представил его ко двору Лотаря II и рекомендовал на пост епископа Хафельберга. В отличие от сторонника традиционной монашеской жизни Руперта Дёйцкого, Норберт допускал сочетание жизни созерцательной (vita contemptativa) и деятельной (vita activa), что соответствовало взглядам Ансельма. В 1121 году Норберт принял для основанного им  устав Святого Августина, как более подходящий для ведения апостольской жизни и проповедования. В начале XII века земли на восточном берегу Эльбы всё ещё находились под властью вендов, и главной задачей Норберта Ксантенского было продолжение там христианизации славян. Западная ветвь премонстрантов под руководством  продолжила развитие в направлении созерцательности, тогда как Норберт и его последователи на востоке — и Ансельм в их числе — сосредоточились на миссионерской деятельности. Сам Ансельм себя премонстрантом никогда не называл. Назначение Ансельма в Хафельберг было призвано также закрепить формальное влияние Магдебурга в регионе, на который хотел распространить свою деятельность Оттон Бамбергский.

Не имея возможности занять кафедру в Хафельберге, до смерти Норберта в 1134 году Ансельм находился при архиепископе. В источниках упоминается, что он был с Норбертом в 1129 году во время покушения на того в Магдебурге. Когда в феврале 1130 года коллегия кардиналов разделилась, и папами были избраны одновременно Иннокентий II и Анаклет II, Норберт рекомендовал Лотарю поддержать первого из них. Известно об присутствии Ансельма на переговорах с Иннокентием, состоявшихся в марте 1131 года в Льеже, но детали его участия в них не известны. Также в 1131 году Ансельм по поручению Лотаря участвовал в разрешении конфликта по поводу нескольких аббатств в епархии Хильдесхайма. Норберт скончался в июне 1134 года, и в конце месяца Ансельм вновь встречался с императором в Магдебурге, прибывшим для утверждения нового архиепископа . В течение года Ансельм находился при Конраде. В августе 1135 года епископ присоединился к императорскому двору в Нинбурге, откуда проследовал с Лотарем в Мерзебург. Там прошли переговоры с послами Венеции и Византии, искавших помощи против короля Сицилии Рожера II. Поскольку Рожер поддерживал антипапу Анаклета, союз против него соответствовал интересам Лотаря. Для заключения договора в Константинополь в 1136 году была отправлена германская делегация. В состав посольства был включён Ансельм, рассказавший о своей миссии в написанном примерно 14 лет спустя трактате «Anticimenon». Своё положение в посольстве он обозначил как легат и апокрисиарий. «Anticimenon» является единственным источником, из которого известно о посольстве, в котором участвовал Ансельм. Согласно его рассказу, по прибытии он был вовлечён в споры с православными богословами во главе с архиепископом . Для диспута, состоявшихся в апреле 1136 года в соборе Святой Софии касались основных разногласий православных с католиками: филиокве, литургические различия и примат папы римского. В отличие от завершившегося взаимными анафемами в 1054 году спора кардинала Гумберта с патриархом Михаилом Керуларием, общение Ансельма с греками происходило в атмосфере корректности.

В июне 1136 года Ансельм вернулся из Константинополя. В Госларе он встретился с Лотарем, который посвятил епископа в свои планы по войне с Рожером Сицилийским. Тем временем, несмотря на усилия Отто Бамбергского, восставшие венды разрушили церковь в Хафельберге. Не известно, было ли это следствием восстания, но вскоре маркграф Альбрехт Медведь предпринял экспедиция против славян, а император отложил экспедицию в Италию. Война против Рожера, тем не менее, началась в том же году, и Лотарь назначил Ансельма в помощь своей супруге Рихензе для управления северной Италией. В октябре епископ помогал разбирать споры местного духовенства, в чём ему, по-видимому, помогли налаженные связи с венецианцами.

На службе Конрада III 
Со смертью Лотаря и приходом в 1138 году к власти династии Гогенштауфенов в лице Конрада III Ансельм на некоторое время удалился от дел. Возвратившись в Магдебург он написал трактат «Epistola apologetica» об апостольской жизни регулярных каноников. Непосредственной причиной взяться за перо стало решение пробста  оставить свои священнические обязанности и стать монахом в . В своём произведении Ансельм выступил в защиту сочетания активной и созерцательной жизни, призывая взять в качестве образца для подражания апостола Павла. Вскоре Ансельм включился в ещё один конфликт, на этот раз между архиепископом Конрадом Магдебургским и его суффраганом епископом . Епархия Виггера также находилась на территории вендов, однако ему удалось основать на ней премонстрантский . Основанному им монастырю Виггер предоставил не только право избирать епископа Бранденбурга, но и даровал сбор десятины со своей канонической территории — при том, что ещё в 968 году Оттон I отдал все сборы с освобождённых от вендов территорий аббатству святого Морица. В 1139 году епископ добился на Латеранском соборе решения в свою пользу, и Ансельм был включён в комиссию из трёх прелатов, которая должна была выделить епархии Бранденбурга новые земли. Впорчем, влияния далёкого Рима и епископа без епархии оказалось не достаточным, и для реализации решения латеранского собора Виггер прибег к помощи герцога Альбрехта. В следующие несколько лет, наполненные политической борьбой Вельфов и Гогенштауфенов, Ансельм не играл значительной роли. В 1140 году он присоединился ко двору архиепископа Майнца, которым с 1142 года был его друг .

В 1144 году Ансельм получил основанный пробстом Бремена  . Гартвиг использовал полученное от брата наследство для обеспечение себе поддержки в борьбе за пост архиепископа Бремена. По образцу Виггера в Лейцкау, Йерихов стал для Ансельма основной резиденцией, в отсутствие доступа к Хафельбергу. В декабре Конрад III прибыл в Магдебург и подтвердил дарственные Гартвига и принадлежность Йерихова епархии Хафельбергу. Получив собственные владения, Ансельм вступил в союз против герцога Саксонии Генриха Льва, заняв сторону императора, архиепископа , епископом Гартвигом Бременским и герцогом Альбрехтом Медведем. В мае и августе 1145 года Ансельм был при королевском дворе, а следующие семь месяцев провёл в Йерихове. В декабре 1146 года епископ был при дворе в Шпейере, где состоялся . Там он встретился с друзьями юности Вибальдом из Ставло и Арнольдом Видским. Вибальд просил друзей помочь ему уклониться от назначения аббатом в Корвей, но император не изменил своё решение. Главным событием гофтага стала проповедь Бернарда Клервоского, убеждавшего Конрада принять участие в объявленном папой Евгением III крестовом походе в Святую землю. Также Бернард провёл в Шпейере сеанс массового исцеления, излечив, среди сотен других, Ансельма от болей в голове и горле. Выступление Бернарда произвело огромное впечатление, и многие представители знати захотели присоединиться к походу, однако вскоре среди саксонцев распространилась идея войны со славянами на восточной границе. Такой вариант также устраивал Бернарда, и он обещал участникам похода против вендов отпущение грехов. Для того, чтобы согласовать новый план с папой, Конрад отправил в Дижон, где в то время находился Евгений III, посольство, в которое вошли Ансельм Хафельберский, Вибальд Корвейский, епископ  и другие. Как и другие участники, Ансельм рассчитывал установить контроль над всей своей епархией. Согласившись с предложениями германцев, папа назначил Ансельма своим легатом в предстоящем походе. В июле 1147 года Вендский крестовый поход начался, но без Конрада III, который отправился воевать с сарацинами.

Ансельм принял личное участие в походе в составе армии под командованием Альбрехта Медведя и Конрада Мейссенского. Двигаясь по направлению к крепости Деммин, германцы захватили Хафельберг, и тогда епископ впервые смог посетить город. Далее крестоносцы достигли Штеттина где, как оказалось, местный князь Ратибор уже принял христианство. При участии Ансельма с ним был заключён мирный договор, что положило конец крестовому походу. Летом 1148 года предводитель поморов прибыл в Хафельберг для переговоров с саксонскими князьями, и в присутствии епископа поклялся защищать христианскую веру. В том же году Ансельм прибыл к своему старому другу архиепископу Генриху Майнцкому для разрешения спора по поводу выборов пробста в основанном Норбертом Ксантенским  близ Магдебурга. Также он занимался делами монастыря в Йерихове, купив для него территории у Магдебурга. В конце года Ансельма посетило папское посольство, направлявшееся в Польшу, а весной следующего года Конрад Мейссенский поручил епископу посетить папу для решения ряда вопросов по принадлежавших ему монастырям. Воспользовавшись возможностью, Ансельм отправился в Италию вместе с Гартвигом Бременским, и уже в марте 1149 году встретился с Евгением III в Тускулуме. Поскольку незадолго до того курию посетила делегация греков, папа попросил Ансельма поделиться своим знанием вероучения православной церкви. Епископ Хафельберга выполнил просьбу, приступив к написанию трактата «Anticimenon», а 3 мая было удовлетворено ходатайство маркграфа Мейсена. Тем временем изменилась политическая ситуация: под влиянием Арнольда Брешианского римляне изгнали папу, и тот начал переговоры с Рожером Сицилийским, в свою очередь поддерживавшего Вельфа VI в его борьбе за корону Германии. Для объяснения с возвратившимся из закончившегося неудачей похода Конрадом папа отправил Ансельма и Гартвига. Подробности общения короля с епископами не известны, но позднее в письме к Вибальду Ансельм уподобил себя Христу перед Понтием Пилатом.

Более года Ансельм находился в ссылке в своей епархии, занимаясь делами диоцеза и переписываясь с друзьями. Воспользовавшись свободным временем, он завершил работу над «Anticimenon» и по просьбе архиепископа Фридриха написал литанию «De ordine pronuntiandae letaniae». В августе 1150 года Ансельм встречался с королём, находившимся в то время в Ротенбурге, затем ещё несколько раз до конца года, однако определённого положения при дворе не получил. В то же время епископ поддерживал хорошие отношения с маркграфом Альбрехтом Бранденбургским, от которого получал новые владения для епархии Хафельберга. В результате Ансельм был важен как для короля, имевшего сложности во взаимоотношениях с маркграфом, так и для Альбрехта, которому была нужна помощь в колонизации славянских земель.

Советник Барбароссы и архиепископ Равенны 
Смерть Конрада III 14 февраля 1152 года стала важной вехой в жизни Ансельма. Если начиная с 1144 года он активно занимался делами Хафельберга, то после 1152 года об его интересе к делам епархии ничего не известно. Последние три года своего пребывания в должности епископа Хафельберга Ансельм провёл при дворе, находясь в числе советников нового короля, Фридриха Барбароссы. В 1152 году, в конфликте партий премонстрантов и сторонников папы вокруг выборов преемника архиепископа Фридриха Магдебургского, он поддержал выдвинутого Барбароссой компромиссного кандидата . Евгений III обратил внимание на действия Фридриха, и в письме к германским епископам охарактеризовал ситуацию вокруг избрания Викманна как «противостояние Богу». К октябрю 1152 года король изменил отношение к папе и решил отправить к нему двух послов, Ансельма и епископа Констанца . Делегация встретилась с представителями папы в конце 1152 года или январе 1153, и результатом их переговоров стал , по которому Фридрих обязался не заключать ни мир, ни перемирие с Византией и Рожером Сицилийским без согласия папы, а также не стремиться подчинить себе Рим или заключить союз с греками. Со своей стороны папа соглашался короновать Фридриха императором в Риме и оказывать ему поддержку в Германии. Как часть договорённостей, Викманн временно отказался от Магдебурга. По возвращении Ансельм продолжил заниматься церковными делами в империи, приняв участие в обсуждении дел аббатства Бом, желавшего выйти из под контроля Клюни. До мая 1154 года, когда Ансельм был направлен в Константинополь, о деятельности епископа Хафельберга ничего не известно. Целями миссии было возобновление отношений после заключения договора с папой и обсуждение возможности брака Барбароссы с племянницей императора Мануила Комнина. Миссия не увенчалась успехом, поскольку Мануил рассчитывал на территориальные приобретения в Италии, коорые Фридрих не мог ему обещать. Осенью 1154 года Ансельм выехал обратно, по дороге остановившись в Фессалониках для беседы с митрополитом  Дебаты прошли в дружеской атмосфере, но не привели к достижению согласия.

По возвращении из Византии Ансельм направился к королевскому двору в Италии, и в начале мая был в Модене. Несмотря на неуспех миссии, Фридрих встретил епископа с большим почётом и выдвинул своим кандидатом на пост архиепископа Равенны. Согласование назначения с новым папой Адрианом IV затянулось до лета. 18 июня Фридрих был коронован императором в соборе Святого Петра, и в тот же день Ансельм получил архиепископский паллий. Через два месяца они оба прибыли в Равенну, где император сделал распоряжения относительно статуи Богородицы в базилике . До конца жизни Ансельм оставался в Равенне, исполняя, по свидетельству Оттона Фрейзингского, также обязанности экзарха. В 1158 году папа Адриан IV, ввиду поражения его союзников на юге Италии, был вынужден заключить  с королём Сицилии Вильгельмом, что стало нарушением договора 1153 года. Разгневанный, в качестве компенсации Фридрих потребовал от папы церковный контроль над Ломбардией, угрожая в случае отказа войной. Перед началом итальянской кампании в начале 1158 года Фридрих отправил Райнальда фон Дассель и Оттона Баварского для обеспечения поддержки со стороны городов Италии. Когда имперские легаты прибыли в Равенну, оказалось, что подеста города Вильям Траверсарий ведёт переговоры с греками. После того, как Вильям и его сторонники были схвачены, Ансельм сопроводил легатов в Анкону, после чего вернулся в Равенну собирать войска для осады Милана. 23 июля германские войска подступили к городу. Когда миланцы предложили крупную сумму денег за избавление от осады, и когда Райнальд и Оттон советовали императору принять предложение, Ансельм выступил с речью, потребовав наказать город изменивший Богу и императору. 6 августа осада началась, а 12 августа Ансельм внезапно умер. Под влиянием этого события Фридрих принял решение проявить милость к городу и снял осаду, приняв от горожан клятву верности.

Труды 
Ансельм является автором двух крупных сочинений. В «Epistola apologetica» он доказывает преимущество пребывания в качестве регулярного каноника, нежели монаха, с точки зрения духовной жизни. Второй его трактат, «Anticimenon» или «Dialogi», фактически, включает два слабо связанных произведения: содержащую изложение концепции мировой истории «De unitate fidei» и «Дебаты», сообщающие о спорах с греческим архиепископом в 1136 году. Обе части «Диалогов» датируют в промежутке между 1149 и 1153 годами исходя из того, что произведение начинается с письма, адресованного папе Евгению III (1145—1153), с которым Ансельм впервые встретился весной 1149 года. Упоминание в тексте «De unitate fidei» Евгения и Вендского крестового похода подтверждает указанную датировку.

Датировка «Epistola apologetica» менее определённа, и существует две основные версии, соответствующие двум периодам удаления Ансельма от двора: 1138 год и между 1149 и 1151 годами. Более раннюю датировку первым предложил , издавший трактат в 1747 году. По его предположению, вернувшись из Константинополя в 1136 году, епископ располагал достаточным временем для написания своего труда. Вторая версия относит создание «Эпистолы» к тому же времени, что и «Диалогов», то есть времени, когда Конрад III исключил Ансельма из своего двора, и епископ вновь получил возможность для литературных занятий. Такая трактовка событий имеет восходит к немецкому историку  (1832), точка зрения которого неоднократно воспроизводилась исследователями XIX и XX веков.

Богословские взгляды

Примечания

Литература 
 
 
 

Архиепископы Равенны
Епископы Хафельберга
Премонстранты